La famille Forbes peut faire référence à deux familles américaines fortunées célèbres :

 Famille Forbes, créatrice et propriétaire du Forbes Magazine
 Famille Forbes, vieille famille américaine originaire de Boston dont la fortune remonte au  dans le commerce avec la Chine et les chemins de fer aux États-Unis.

Forbes